Алекса́ндр Ме́льник:
 Мельник, Александр Владимирович (1958—2021) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Мельник, Александр Гаврилович (род. 1952) — историк, заведующий архитектурным отделом ГМЗ «Ростовский кремль».
 Мельник, Александр Михайлович (род. 1952) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 Мельник, Александр Николаевич (род. 1956) — советский футболист.
 Мельник, Александр Сергеевич (род. 2000) — украинский футболист.